Barnowiec ist der Name zweier Dörfer in Polen:

 Barnowiec (Łabowa) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Barnowiec (Kołczygłowy) in der Woiwodschaft Pommern (Reinfeld, auch: Reinfeld B, Kreis Rummelsburg/Pommern)